Ravānsar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ravānsar (kommunhuvudort i Iran), Kermanshah, 
 Shahrestān-e Ravānsar, kommun, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar